Tehov est un toponyme qui peut désigner :

Tehov, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Tehov, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie